Rimski-Korsakoff Islands kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Rongrik Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Rongelap Atoll (atoll i Marshallöarna), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar